Pártanácsadás, terápiás folyamat, melynek során a terapeuta (pártanácsadó) segít a hozzá fordulóknak elakadt kapcsolati problémáik megoldásában
Párterápia (eredeti cím: Date Night), 2010-es romantikus krimi-vígjáték